Международное бюро времени, МБВ () представляло собой межправительственную международную организацию, ответственную за определение всемирного времени.

Деятельность МБВ началась в 1912 году на базе  Парижской обсерватории. Официальный статус МБВ приобрело в 1919 году. В конце 1987 года МБВ перестало существовать как самостоятельная организация, его полномочия были разделены между  Международным бюро мер и весов и  Международной службой вращения Земли.

Источники

См. также 

 Международный комитет мер и весов
 Международное бюро мер и весов
 Международная служба вращения Земли

Международные научные организации
Измерение времени
Метрологические организации
Организации по стандартизации